Ženská dvouhra Porsche Tennis Grand Prix 2018 probíhala ve druhé polovině dubna 2018. Do singlové soutěže stuttgartského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Laura Siegemundová, kterou ve druhém kole vyřadila Američanka Coco Vandewegheová. jednalo se o silně obsazený turnaj kategorie Premier, na němž startoval osm členek první světové desítky a šestnáct hráček z elitní dvacítky.

Vítězstvím nad Antonií Lottnerovou v úvodním kole se 15letá Ukrajinka Marta Kosťuková stala nejmladší tenistkou ve Stuttgartu od Martiny Hingisové a října 1994, která vyhrála zápas v hlavní soutěži. Petra Kvitová odehrála proti Němce Angelique Kerberové na stejném dvorci druhé utkání v rozmezí čtyř dnů, ale s opačným průběhem. V nedělní fedcupové dvouhře, 22. dubna, Kvitová zvítězila ve dvou setech. Kerberová jí ve středu porážku oplatila, když česká světová desítka nevyužila ani jednu ze tří brejkových příležitostí a na turnajích prohrála třetí utkání za sebou. Němka tak srovnala poměr vzájemných duelů na 6–6.

Vítězkou se stala pátá nasazená Češka Karolína Plíšková, jež ve finále zdolala šestnáctou hráčku žebříčku Coco Vandewegheovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4, čímž vyrovnala poměr vzájemných utkání na 3–3. Naposledy předtím Američanku porazila ve druhém kole stejného turnaje Stuttgart Open 2017 a to shodným poměrem gamů. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní desátý singlový titul na okruhu WTA Tour z dvaceti odehraných finále, druhý antukový titul a čtvrtý v kategorii Premier 700. Vedle finanční prémie si Plíšková odvezla karmínově červený sportovní vůz Porsche 718 Boxster GTS.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2018
WTA Tour 2018